Die Liste der Domherren des Doms zu Münster reicht vom 9. Jahrhundert bis in die Neuzeit. Vom 13. Jahrhundert ab und zunehmend in der Frühen Neuzeit waren die Domherren wichtige weltliche Entscheidungsträger im Hochstift Münster und vertraten während einer bischöflichen Vakanz das Fürstentum. Somit stellten sie den wichtigsten Landstand. Traditionsgemäß waren die Domherren vom 13. Jahrhundert ab adliger Abstammung. Mitte des 16. Jahrhunderts kam es zum Streit zwischen den Erbmännern und dem Domkapitel über die Zulassung zu diesem Amt. Erst am 10. Januar 1710 wurde der Streit durch Kaiser Joseph I. als höchstrichterliche Instanz (zunächst) zugunsten der Erbmänner entschieden. Ritterschaft und Domkapitel zögerten die Anerkennung der kaiserlichen Entscheidung hinaus. Erst Kaiser Karl VI. setzte am 30. Oktober 1715 einen Schlussstrich.

Die nachfolgende chronologische Aufstellung basiert auf den Ausführungen bei Germania Sacra, Neue Folge 17.2, Das Bistum Münster 4.2, Das Domstift St. Paulus, bearbeitet von Wilhelm Kohl.

9. Jahrhundert bis Ende des 17. Jahrhunderts

18. Jahrhundert bis zur Säkularisation 
Nach einer Aufstellung in der Schriftenreihe „Veröffentlichungen der Historischen Kommission Westfalens XXII.“, Das Domkapitel zu Münster im 18. Jahrhundert
von Friedrich Keinemann stammten von den nachstehend aufgeführten Domherren 188 aus dem Hochstift Münster.

Weblinks 
 Auflistung der Domherren Personendatenbank bei Germania Sacra

1810 bis zur Gegenwart 
Die folgende Liste stellt eine Sammlung der Münsteraner Domherren dar. Nichtresidierende Domherren, die es seit dem 19. Jahrhundert gibt, werden mit einem (ND), Ehrendomherren mit einem (ED) gekennzeichnet.

Folgende Kleriker waren bzw. sind Domherren in Münster:

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Siehe auch 
 Bistum Münster
 Hochstift Münster
 Domkapitel Münster
 Liste der Bischöfe von Münster
 Liste der Weihbischöfe in Münster
 Liste der Münsteraner Dompröpste

Quellen 
 Schematismus der Diözese Münster 1898, Westfälische Vereinsdruckerei Münster 1898
 Schematismus der Diözese Münster 1914, Westfälische Vereinsdruckerei Münster 1914
 Schematismus der Diözese Münster 1925, Westfälische Vereinsdruckerei Münster 1925
 Schematismus der Diözese Münster 1938, Verlag der Regensberg’schen Buchhandlung Münster 1938
 Schematismus der Diözese Münster 1952, Verlag Regensberg Münster 1952
 Schematismus des Bistums Münster 1959, Verlag Regensberg Münster 1959
 Werner Thissen (Hrsg.): Das Bistum Münster, Bd. I: Die Bischöfe von Münster. Biogramme der Weihbischöfe und Generalvikare, von Alois Schröer, Münster 1993.
 Priesterbuch des Bistums Münster 2001, Bischöfliches Generalvikariat Münster 2001

Weblinks 
 Das Bistum Münster 4,2. (Germania Sacra NF 17.2), Das Domstift St. Paulus zu Münster, bearbeitet von Wilhelm Kohl, herausgegeben vom Max-Planck-Institut für Geschichte, Göttingen, Verlag: Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, Berlin/New York, ISBN 978-3-11-008508-2, Germania Sacra NF 17,2, Digitalisat Biografien der Domherren Seite 19ff.
 Friedrich Keinemann: Das Domkapitel zu Münster im 18. Jahrhundert (= Geschichtliche Arbeiten zur Westfälischen Landesforschung, Band 11), Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster 1967 (Digitalisat; PDF; 61,6 MB). Biografien ab Seite 223.

Munster
!